Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла перша сіяна Мартіна Навратілова з рахунком 6–1 6–3, таким чином виконавши кар'єрний Великий шолом.

Джо Дьюрі досягнула півфіналу і залишатиметься останньої британкою, якій вдалося досягнути цієї стадії на турнірах Великого шолома, до того, як Джоанна Конта змогла це зробити на Відкритому чемпіонаті Австралії 2016.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Мартіна Навратілова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Кріс Еверт (фіналістка)
  Андреа Джегер (чвертьфіналістка)
  Трейсі Остін (знялася)
  Пем Шрайвер (півфіналістка)
  Венді Тернбулл (3 коло)
  Сільвія Ганіка (чвертьфіналістка)
  Гана Мандлікова (чвертьфіналістка)
  Андреа Темешварі (3 коло)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Барбара Поттер (2 коло)
  Кеті Ріналді (2 коло)
  Клаудія Коде-Кільш (2 коло)
  Джо Дьюрі (півфіналістка)
  Вірджинія Рузічі (1 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1983 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1983 у жіночому тенісі
1983 в американському спорті